Euro Cup – competizione di football americano
LEN Euro Cup – competizione di pallanuoto